Mask — другий студійний альбом англійської групи Bauhaus, який був випущений у жовтні 1981 року.

Композиції 
 Hair of the Dog — 2:43
 The Passion of Lovers — 3:53
 Of Lilies and Remains — 3:18
 Dancing — 2:29
 Hollow Hills — 4:47
 Kick in the Eye — 3:39
 In Fear of Fear — 2:58
 Muscle in Plastic — 2:51
 The Man with the X-Ray Eyes — 3:05
 Mask — 4:36

Склад 
 Пітер Мерфі: гітара, вокал 
 Деніел Еш: гітара
 Девід Джей: бас
 Кевін Гаскінс: ударні

Джерела 
 Mask  allmusic
 Mask  last.fm

Альбоми Bauhaus
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Жовтень 1981